Howarth est un patronyme pouvant désigner:

Hommes politiques 
 Alan Howarth (baron Howarth de Newport) (né en 1944), homme politique conservateur britannique
  (né en 1958), homme politique libéral-démocrate britannique
 
 Gerald Howarth (né en 1947), homme politique conservateur britannique
  (1916-1969), homme politique britannique
  (né en 1927), homme politique travailliste britannique
 Valerie Howarth, Baroness Howarth de Breckland (née en 1940), femme politique britannique
  (né en 1972), homme politique australien

Sports 
  (né en 1986), joueur de football anglais
 Christopher Howarth (né en 1960), patineur artistique britannique
  (né en 1951), joueur de cricket néo-zélandais
  (1943-2008), joueur de cricket néo-zélandais
  (né en 1945), joueur de football anglais
 Jerry Howarth (né en 1946), commentateur sportif américano-canadien
  (né en 1945), joueur de cricket anglais
  (né en 1982), joueur de football anglais
 Shane Howarth (né en 1968), joueur de rugby néo-zélandais
  (né en 1990), joueur de rugby anglais

Musique 
 Elgar Howarth (né en 1935), chef d'orchestre et compositeur anglais
  (né en 1960), chanteur anglais du groupe The Hollies
  (né en 1957), musicien rock américain

Autres 
  (né en 1953), concepteur britannique de jeux vidéo
 David Armine Howarth (1912-1991), officier naval britannique
 Franklin Morris Howarth (1864-1908), auteur de bande dessinée américain
  (né en 1951), directeur et administrateur australien
  (1896-1984), acteur de radio et télévision anglais
 Leslie Howarth (1911-2001), mathématicien britannique.
 , écrivain de comics américain
  (né en 1968), acteur américain
  (né en 1981), poète et acteur britannique
  (né en 1940), écrivain et professeur américain
  (1845-1897), joueur de cricket anglais

Toponyme

, glacier du détroit de l'Amirauté

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme